Miejscowości w USA:
 Mission Hills – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Santa Barbara
 Mission Hills – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Johnson
 Mission Hill – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Yankton
 Mission Hills – dzielnica Los Angeles

Gminy w USA:
 Mission Hill (ang. Mission Hill Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Yankton

Inne:
 Mission Hill – animowany serial komediowy produkcji amerykańskiej i kanadyjskiej